Il doppio del torneo di tennis Fergana Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Raven Klaasen e Jean-Julien Rojer che hanno battuto in finale Harsh Mankad e Aisam-ul-Haq Qureshi 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Harsh Mankad /  Aisam-ul-Haq Qureshi (finale)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)

 Daniel Kiernan /  David Sherwood (quarti di finale)
 Michail Elgin /  Vadim Kucenko (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Fergana Challenger 2004